Грунський район — колишній район Богодухівської (Охтирської) округи, Харківської і Сумської областей.
 Грунський заказник, Ентомологічний заказник «Грунський» — утрачений об'єкт природно-заповідного фонду.
 Грунський Микола Кузьмович, Мико́ла Кузьми́ч Гру́нський (*28 вересня (10 жовтня) 1872, Суми — †13 серпня 1951, Київ) — український мовознавець-славіст, текстолог.

Див. також
 Грунська